Pojem Nurit může označovat:
 Nurit (נורית), hebrejské ženské jméno
 Nurit Korenová (* 1960), izraelská politička
 Nurit Peled-Elhananová (* 1949), izraelská mírová aktivistka, profesorka literární komparatistiky
 Nurit (vesnice), nově budovaná vesnice v severním Izraeli 
 Ma'ale Nurit, výšina v severním Izraeli
 Nachal Nurit, vádí v severním Izraeli